

Sigle
 DEB – Dynamic Energy Budget.

Codici
 DEB – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Dayr al-Balah nello Stato di Palestina
 deb – Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Debrecen in Ungheria.

Informatica
 deb – formato file e estensione della distribuzione Debian.

Onomastica
 Deb – forma diminutiva inglese del nome proprio di persona Debora.

Musica
 Deb – Secondo album della cantautrice algerina Souad Massi.